KKK kan have flere betydninger, heriblandt:

 Ku Klux Klan - højreekstremistisk organisation i USA
 Katekismus for den Katolske Kirke - katekismus over den katolske kirkes lære
 Kawasaki Kisen Kabushiki-gaisha (også kaldet "K" Line eller KKK) - stor japansk shippingvirksomhed
 Katipunan (Kataas-taasang, Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan, forkortet KKK) - hemmeligt, revolutionært selskab under den filippinske revolution
 KKK Radnički - basketballklub fra Kragujevac i Serbien
 Atlasjet - tyrkisk luftfartsselskab med ICAO-koden KKK